Зимник — автомобільна дорога, яка використовується лише взимку

Зимник — присілок, Устюженський район, Вологодська область
 Зимник — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область